En tant qu'adjectif, « territoriale » peut renvoyer au territoire au sens géographique du terme.

Sous forme substantivée, « la territoriale » peut désigner en raccourci :
 une formation militaire : le Régiment d'infanterie territorial ;
 la fonction publique territoriale française.